Knivskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Knivskär, Korpo, Åboland, 
 Knivskär (vid Mattnäs, Nagu), Åboland, 
 Knivskär (vid Ådön, Nagu), Åboland, 
 Knivskär, Kimitoön, Åboland,

Se även
Knipskär
Led-Knivskär
Skogs-Knivskär

Robotskapade Finlandförgreningar